Franz Reichert ist der Name folgender Personen:

* Franz Reichert (Politiker) (1863–1941), deutscher Politiker (SPD), MdL Anhalt
 Franz Reichert (Schauspieler) (1908–1998), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Intendant
 Franz-Josef Reichert (1934–2012), deutscher Kunsthistoriker und Journalist
 Franz-Rudolf Reichert (1930–1988), deutscher Priester und Bibliothekar